Maurolicus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cocco, 1838. Maurolicus ingår i familjen pärlemorfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pärlemorfiskar
Maurolicus

de:Lachshering
is:Gulldepla
nl:Lichtend sprotje
zh:褶胸魚科#穆氏暗光魚屬(Maurolicus)